Die Curling-Weltmeisterschaft 2009 der Frauen und Männer werden räumlich und zeitlich getrennt ausgetragen.

Damen 
Die Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2009 vom 21. bis 29. März in Gangneung, Gangwon-do, Südkorea.

Die Medaillen gingen an:

Herren 
Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2009 vom  4. bis 12. April im Moncton Coliseum in Moncton, New Brunswick, Kanada

Die Medaillen gingen an:

2009
Weltmeisterschaft